Домашний чемпионат Великобритании 1910 () или «Домашний международный чемпионат 1910» () — двадцать седьмой розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победителем соревнования стала сборная Шотландии.

Открыли турнир 12 февраля в Белфасте сборные Англии и Ирландии, сыгравшие вничью со счётом 1:1. 5 марта шотландцы с минимальным счётом обыграли валлийцев в Килмарноке. 14 марта англичане обыграли валлийцев в Кардиффе со счётом 1:0. 19 марта Ирландия с минимальным счётом обыграла Шотландию в Белфасте. 2 апреля шотланды в Глазго победили англичан со счётом 2:0. 11 апреля валлийцы обыграли ирландцев в Рексеме со счётом 4:1.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Состав победителей 
  Сборная Шотландии

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1909/10 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1909/10 на сайте EU-football.info

1910
Футбол в Англии в сезоне 1909/1910
Футбол в Европе в 1910 году